Алексей Петрович Чернов (, Томск, Российская империя — 22 ноября 1979, Москва) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1958). Член КПСС с 1951 года.

Биография 
В 1924 году окончил 8 классов 1-й Томской политехнической школы II ступени. В том же году поступил в Томское музыкальное училище по классу фагота, но в 1926 году по состоянию здоровья прекратил учёбу.
1926 год — работал подсобным рабочим в землеустроительной артели под Томском.
1927–1930 годы — служил во вспомогательном составе Томского городского театра.
1930 год — поступил в Московское театральное училище при Театре Революции по классу Алексея Дмитриевича Попова, которое окончил в 1934 году. 
В 1934—1935 годах — в Московском театре Революции.
В 1935—1967 годах — в Воронежском драматическом театре.
С 1967 года — снова в Московском театре имени Маяковского.

В кинематографе дебютировал в 1965 году в роли Максима Максимыча в экранизации романа М. Лермонтова «Герой нашего времени». В 1967 году стал штатным актёром Киностудии имени Горького.

Умер актёр 14 ноября 1979 года. Похоронен на Новосходненском кладбище в Химках.

Семья 
Жена — Ольга Михайловна, пианистка. Сын — Юрий, работал в Воронежском государственном университете. Внучки — Евгения Чернова-Груздева, Ольга Новикова.

Фильмография 

  — Герой нашего времени — Максим Максимович
  — Сердце друга — Кондратий Герасимович Майборода
  — Три дня Виктора Чернышёва — дядя Павел
  — Годен к нестроевой — Иван Павлович Самохин
  — Десятая доля пути — Веригин
  — Источник — Петр Семёнович
  — Мужской разговор — Андреич, боцман
  — Орлята Чапая — Данилыч, связной красных
  — Трембита — Атанас Григорьевич
  — День и вся жизнь — Пётр Кузьмич
  — Старый дом — чиновник
  — Суровые километры — Фёдор Матвеевич Дробот
  — Тренер — слепой отец гимнаста
  — Крушение империи — солдат
  — Обратной дороги нет — Андреев
  — Секретарь парткома (ТВ) — Алексей Гончаренко
 — — Руины стреляют… — Иван Иванович Матусевич
  — Всего три недели (ТВ) — Николаевич
  — А зори здесь тихие — товарищ «Третий», майор
  — Семнадцатый трансатлантический — Синицын (Ермолаич)
  — Аварийное положение — Павел Павлович, учитель
  — Анискин и Фантомас (ТВ) — прокурор
  — Ищу человека — Павел, отец Гали
  — Однажды летом (киноальманах; новелла «Вечерний звон»)
  — Анна и Командор — Никифор Петрович
  — Происшествие (ТВ) — Павел Павлович, учитель
  — Соколово — механик
  — Волны Чёрного моря — шарманщик, подпольщик
  — Мустанг-иноходец — Том, «Индюшиный след»
  — Назначаешься внучкой — отец Евдокии Мельниковой
  — Потрясающий Берендеев — Захарыч, мастер
  — Белый Бим Черное ухо — Трофимыч, лесничий
  — Аленький цветочек — старик
  — Подарок чёрного колдуна — оборотень

Награды 
 1952 — Заслуженный артист РСФСР
 1958 — Народный артист РСФСР

Примечания

Ссылки 
 [www.kino-teatr.net/kino/acter/m/sov/4729/bio/ Алексей Чернов на сайте Кино-Театр.ru]
 Алексей Чернов в Авторском проекте Алексея Тремасова
 Алексей Чернов на сайте КиноПоиск

Члены КПСС
Похороненные в Химках